Бањевац може бити:

 Бањевац (Крупањ), насељено мјесто у општини Крупањ, Република Србија
 Бањевац (Бреза), насељено мјесто у општини Бреза, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Доњи Бањевац, насељено мјесто у општини Какањ, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Горњи Бањевац, насељено мјесто у општини Какањ, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ